Manuel Iori (Varese, 12 de Março de 1982) é um ex-futebolista profissional italiano que atuava como meio campista.

Iniciada sua carreira, na base do rossonero Milan, Iori profissionalizou na esquadra de sua cidade a Varese, após rodar equipess menores no cenário italiano nas divisões da Lega Pro, teve uma boa passagem pelo Cittadella da região de Padova na Serie B, com isto chamou atenção do Chievo, onde estreou na Serie A, no fim de 2009.

Ligações externas 
Perfil em ogol
Perfil em Soccerway

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena